Gasparinia virescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Gasparinia virescens ingår i släktet Gasparinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
virescens